Raumgliederung
 in der Raumplanung die Einteilung des geographischen Verwaltungsgebietes in Zonen (Raumordnungszone), siehe Raumordnung
 in der Innenarchitektur die Strukturierung des Raums, siehe Raumtrenner